Gascoyne (plaats), een plaats in North Dakota
 Shire of Upper Gascoyne, een district in West-Australië
 Gascoyne Junction, een plaats in West-Australië
 Gascoyne (rivier), een rivier in West-Australië
 Gascoyne (regio), een van 9 regio's in West-Australië

 Mike Gascoyne, Formule 1 ontwerper